Боя́рских — фамилия.

 Боярских, Евгений Васильевич (род. 1989) — российский биатлонист.
 Боярских, Клавдия Сергеевна (1939—2009) — советская лыжница, трёхкратная Олимпийская чемпионка.
 Боярских, Михаил Васильевич (род. 1989) — российский биатлонист.